Cuisy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Cuisy (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia